Риельо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Омания.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона